Piedade steht für:

 Piedade, eine portugiesische Gemeinde
 Piedade (Rio de Janeiro), ein Stadtteil von Rio de Janeiro
 Piedade (São Tomé), ein Ort in São Tomé und Príncipe

Piedade ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Piedade (* 1979), brasilianische Handballspielerin
 Frederica Piedade (* 1982), portugiesische Tennisspielerin
 José Gaspar Piedade, osttimoresischer Diplomat